San Martino est le nom italien de saint Martin.

Lieux 
San Martino se retrouve dans le nom de plusieurs lieux en Italie ou en Corse :
 Adrara San Martino, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie ;
 Borgo San Martino, commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont ;
 Campo San Martino, commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie ;
 Cazzago San Martino, commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie ;
 Col San Martino, hameau italien de la commune de Farra di Soligo dans la province de Trévise, en région Vénétie ;
 Fara San Martino, commune italienne de la province de Chieti dans les Abruzzes ;
 Monte San Martino, commune italienne de la province de Macerata dans la région des Marches ;
 San Martino Alfieri, commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont ;
 San Martino al Tagliamento, commune italienne de la province de Pordenone dans la région Frioul-Vénétie julienne ;
 San Martino Buon Albergo, commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie ;
 San Martino Canavese, commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont ;
 San Martino d'Agri, commune italienne de la province de Potenza dans la région Basilicate ;
 San Martino dall'Argine, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie ;
 San Martino del Lago, commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie ;
 San Martino di Finita, commune italienne de la province de Cosenza dans la région Calabre ;
 San-Martino-di-Lota, village corse situé dans la commune du même nom ;
 San Martino di Lupari, commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie ;
 San Martino di Taurianova, hameau italien de la commune de Taurianova dans la province de Reggio de Calabre ;
 San Martino di Venezze, commune italienne de la province de Rovigo dans la région Vénétie ;
 San Martino in Badia, commune italienne de la province de Bolzano dans la région Trentin-Haut-Adige ;
 San Martino in Passiria, commune italienne de la province de Bolzano dans la région Trentin-Haut-Adige ;
 San Martino in Pensilis, commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise ;
 San Martino in Rio, commune italienne de la province de Reggio d'Émilie dans la région Émilie-Romagne ;
 San Martino in Strada, commune italienne de la province de Lodi dans la région Lombardie ;
 San Martino Sannita, commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie ;
 San Martino Siccomario, commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie ;
 San Martino Spino, hameau italien de la commune de Mirandola dans la province de Modène en Émilie-Romagne ;
 San Martino sulla Marrucina, commune italienne de la province de Chieti dans la région Abruzzes ;
 San Martino Valle Caudina, commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie ;
 Vigano San Martino, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie.

Autres 
  (1810-1876), un comte et homme politique italien du 
 Villa San Martino, une villa du , située à Arcore, dans la province de Monza et de la Brianza, actuellement propriété du Président du Conseil Silvio Berlusconi
 San Martino, un destroyer (puis, plus tard, un torpilleur) italien, de la classe Palestro, lancé en 1920 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina)
 San Martino, une frégate à vapeur cuirassé de la Regia Marina, lancé en 1863